Александр Гордон ():
  (1917—1999) — британский архитектор, президент Королевского института британских архитекторов (1971—1973).
  (1940—1996) — британский футболист, финалист Кубка шотландской лиги в составе клуба «Сент-Джонстон» (1969).
  (род. 1964) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (1996).
  (род. 1984) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Канзас-Сити Роялс» (2015).
 Гордон, Александр, 1-й граф Хантли (ум. 1470) — шотландский магнат XV века.
  (ум. 1518) — шотландский католический священник, епископ Абердина (1514/1515—1518).
 Гордон, Александр, 3-й граф Хантли (ум. 1524) — шотландский государственный деятель.
 Гордон, Александр, мастер Сазерленд (ок. 1505—1530) — шотландский магнат и аристократ.
  (ок. 1516—1575) — шотландский католический священник, епископ Кейтнесса (1544—1548), архиепископ Глазго (1550—1551), епископ Островов (1554—1559) и Галлоуэя (1559—1575).
 Гордон, Александр (1669—1752) — военачальник, генерал-майор.
 Гордон, Александр, 2-й герцог Гордон (ок. 1678 1728) — шотландский аристократ и военный деятель, генерал.
  (ок. 1692—1755) — шотландский антиквар и певец.
 Гордон, Александр, 4-й герцог Гордон (1743—1827) — шотландский аристократ.
 Гордон, Александр (1752—1799) — шотландский хирург и акушер.
  (1881—1919) — британский политик, член Палаты общин (1918—1919).
  (1882—1967) — британский североирландский политик, председатель Сената Северной Ирландии (1961—1964).
 Гордон, Александр Бернгардович (1867—1942) — трубач, военный дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1937).
 Гордон, Александр Витальевич (1931—2020) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и актёр, писатель.
 Гордон, Александр Владимирович (род. 1937) — советский и российский учёный, доктор исторических наук.
 Гордон, Александр Гарриевич (род. 1964) — российский теле- и радиоведущий, журналист, актёр, режиссёр.
 Гордон, Александр Яковлевич (род. 1947) — израильский физик и литератор.
 Гордон, Александр (род. 1966) — израильский хоккеист, игрок команды Хоукс Хайфа.